Die BCR Open Romania 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. September 2006 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die China Open in Peking ausgetragen, die wie das Turnier in Bukarest zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Florent Serra, der in diesem Jahr als Setzlistenzweiter im Halbfinale an der Nummer 5 Filippo Volandri scheiterte. Volandri seinerseits unterlag dem ungesetzten Österreicher Jürgen Melzer. Er gewann in seinem vierten Finale den ersten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, José Acasuso und Sebastián Prieto, traten nicht erneut zusammen an; nur Prieto spielte das Turnier und schied als Setzlistendritter im Viertelfinale aus. Mit Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski entschieden die topgesetzten Polen das Turnier für sich. Sie schlugen im Finale Martín Alberto García und Luis Horna und feierten damit ihren vierten gemeinsamen Titel. Für beide war es auch der insgesamt vierte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Bukarest